Miejscowości w Polsce:
 Księże Kopacze
 Księże Kowale
 Księże Młyny
 Księże Pole

Osiedla we Wrocławiu:
 Księże
 Księże Małe
 Księże Wielkie

Inne:
 Jezioro Księże